(1896-1981), poète grec ;
 Milo Yiannopoulos (1984- ), journaliste britannique ;
 Periklís Yannópoulos (1869-1910), poète et esthète grec.

Ce nom est également transcrit sous la forme d'autres variantes, telles Giannopoulos :
 Théophile III, né Elias Giannopoulos (1951- ), patriarche orthodoxe de Jérusalem.

Patronyme grec